Крокер:

 Крокер (остров) — остров в Арафурском море недалеко от побережья Северной территории Австралии.
 Крокер (река)

Фамилия 
 Крокер, Джон (1896—1963) — британский генерал времён Второй мировой войны
 Крокер, Джон Уилсон (1780—1857) — английский литератор и политический деятель.
 Крокер, Диллард (род. 1925) — американский профессиональный баскетболист.
 Крокер, Лора (род. 1990) — канадская кёрлингистка.
 Крокер, Норма (1934—2019) — австралийская легкоатлетка.
 Крокер, Томас Крофтон (1798—1854) — ирландский фольклорист.
 Крокер, Ян (род. 1982) — американский пловец.